Les Voyageurs du temps (), jeu vidéo développé et édité par Delphine Software, sorti en 1989 ;
 Les Voyageurs du temps (Time Travelers), vingtième épisode de la saison 8 de How I Met Your Mother diffusé en 2013 ;
 Les Voyageurs du temps (), série télévisée canado-américaine de science-fiction diffusée entre  2016 et 2017.